Брод-стрит:
 Брод-стрит — улица в нижнем Манхэттене.
 Брод-стрит — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Nassau Street Line.
 Брод-Стрит — избирательный округ Лондонского Сити.
  — улица в Оксфорде, Великобритания.